Robert Carr, Robert Kerr (ok. 1578–1654) – szkocki arystokrata, 1. hrabia Ancram
 Robert Carr (ok. 1587–1645) – szkocki arystokrata, 1. hrabia Somerset
 Robert Carr (ok. 1615 – 1667) – angielski arystokrata, 2. baronet
 Robert Carr (ok. 1637–1682) – angielski arystokrata, kanclerz Księstwa Lancaster 3. baronet
 Robert Carr (1916-2012) – brytyjski polityk, minister